Cancer kan have flere betydninger
 Kræft – en gruppe af sygdomme der på latin hedder cancer
 Krebsen – et stjernebillede på den nordlige himmelkugle
 Krebsen (stjernetegn) – astrologisk stjernetegn
 Taskekrabber – en krabbefamilie (Cancridae) som kun indeholder en slægt, Cancer
 Cancer (band) – et dansk punkband